Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1948 года прошёл 28-29 февраля на олимпийском стадионе в Хельсинки (Финляндия). В нём приняли участие 24 спортсмена. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 12 лучших по итогам 3-х дистанций. На чемпионате впервые приняли участие спортсмены СССР.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты

Февраль 1948 года
Спорт в Финляндии в 1948 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)